Maria Elena, dite Lina, Romay (1919-2010), actrice et chanteuse américano-mexicaine
 Lina Romay, nom de scène de Rosa Maria Almirall (née en 1954), actrice espagnole